

Заводне — село в Народицькій селищній територіальній громаді Народицького району Житомирської області

Заводне — село в гміні Пражмув Пясечинського повіту Мазовецького воєводства